CSO steht für:
 Caltech-Submillimeter-Observatorium, Radioteleskop auf Hawaii
 Central Statistical Office, Vorläuferorganisation des britischen Amt für nationale Statistik, siehe Office for National Statistics
 Central Statistical Office, Vorläuferorganisation der zentralen Statistikagentur Äthiopiens, siehe Zentrale Statistikagentur (Äthiopien)
 Central Statistical Office, ehemaliger Name der Statistikbehörde Sambias, Nachfolgeinstitution Zambia Statistics Agency
 Centre de sociologie des organisations, Forschungseinrichtung im französischen Institut d’études politiques de Paris
 Chicago Symphony Orchestra, großes Symphonieorchester in den USA
 Chief Sales Officer, Vorsitzender für den Vertrieb eines Unternehmens
 Chief Scientific Officer, Direktor für Forschung und Entwicklung, siehe Chief Research Officer
 Chief Security Officer, Konzernverantwortliche für den Bereich Sicherheit
 Chief Strategy Officer, Konzernverantwortlicher für Konzernstrategie
 Commonwealth Solar Observatory, siehe Mount-Stromlo-Observatorium in Australien
 Composante Spatiale Optique, ein französisches Programm von Aufklärungssatelliten
 Flughafen Magdeburg-Cochstedt (IATA-Code), Verkehrsflughafen in Sachsen-Anhalt

cso steht für:
 Sochiapan-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

Siehe auch:

Abkürzung